Хорди Хосе Альсивар Масиас (; род. 5 августа 1999, Манта, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Индепендьенте дель Валье» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Альсивар — воспитанник клуба ЛДУ Кито. 15 июля 2018 года в матче против «Депортиво Куэнка» он дебютировал в эквадорской Серии A. В своем дебютном сезоне Альсивар стал чемпионом страны, а через год завоевал Кубок Эквадора.

18 октября 2021 года было объявлено о переходе Альсивара в новообразованный клуб MLS «Шарлотт» в январе 2022 года. Игрок подписал с американским клубом четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. 26 февраля 2022 года в матче стартового тура сезона против «Ди Си Юнайтед», ставшем для «Шарлотта» дебютом в MLS, он вышел на замену во втором тайме вместо Йорди Рейны. 10 апреля в матче против «Атланты Юнайтед» он забил свой первый гол за «Шарлотт».

24 ноября 2022 года Альсивар перешёл в «Индепендьенте дель Валье».

Международная карьера 
В 2019 году Альсивар в составе молодёжной сборной Эквадора стал победителем юношеского чемпионата Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Перу, Венесуэлы и Бразилии. В том же году в составе Альсивар принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии, Мексики, Уругвая, США, Южной Кореи и дважды Италии.

В 2019 году Альсивар в составе олимпийской сборной Эквадора стал победителем Панамериканских игр в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Мексики, Панамы и Перу.

За сборную Эквадора Альсивар дебютировал 4 декабря 2021 года в товарищеском матче со сборной Сальвадора.

Достижения 
  Чемпион Эквадора (1): 2018
  Обладатель Суперкубка Эквадора (1): 2021
 Победитель Молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Эквадора по футболу
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Шарлотт»